Троскок у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017.  у Лондону одржан је 5. и 7. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. бранила је Катерин Ибаргвен из Колумбије.

Кратки увод

Коментар такмичења

Земље учеснице 
Учествовало је 26 атлетичарки из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Франсоаз Мбанго Етоне || 
| 15,39
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Инеса Кравец || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 15,50
| rowspan="2" | Гетеборг, Шведска
| rowspan="2" | 10. август 1995.
|-
| Рекорд светских првенстава
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Јулимар Рохас 
| 
| 14,96
| Андујар, Шпанија
| 2. јун 2017.
|-
| Европски рекорд
| Инеса Кравец 
| 
| 15,50
| Гетеборг, Шведска
| 10. август 1995.
|-
| Северноамерички рекорд
| Јамиле Алдама 
| 
| 15,29
| Рим, Италија
| 11. јули 2003.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Катерин Ибаргвен 
| 
| 15,31
| Монако, Монако
| 18. јул 2014.
|-
| Афрички рекорд 
| Франсоаз Мбанго Етоне 
| 
| 15,39
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Азијски рекорд
| Олга Рипакова 
| 
| 15,25| Сплит, Хрватска
| 4. септембар 2010.
|-
| rowspan="2" | Океанијски рекорд| rowspan="2" | Никол Младенис 
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 14,14| Хобарт, Аустралија
| 9. март 2002.
|-
| Перт, Аустралија
| 7. децембар 2003.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године у 11:00 по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 26 такмичарки подељене у две групе по 13. Квалификациона норма за финале износила је 14,20 метара (КВ), коју су испуниле 7 такмичарки, а 5 се пласирало према постигнутом резултату (кв''') ,,.

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа 2017. са почетком у 20:25.,,.

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном